Bjelojevići est un toponyme qui peut désigner :
 Bjelojevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Stolac, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Bjelojevići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Mojkovac.